Archigyrodactylus är ett släkte av plattmaskar. Archigyrodactylus ingår i familjen Gyrodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Archigyrodactylus